Fodbolddommere der har dømt Champions League-finalen er en komplet liste over fodbolddommere, der har dømt en finale i UEFA Champions League – en international europæisk fodboldturnering, der har været afholdt hvert år siden 1955 med den første finale i 1956. Indtil 1992 hed turneringen Mesterholdenes Europa Cup.

Se også 
 Liste over fodbolddommere der har dømt VM finalen
 Liste over fodbolddommere der har dømt EM finalen

Finalen
Lister over personer
UEFA Champions League
Lister relateret til sport